

Personnes 
 Maré Sanogo, né en 1951, musicien percussionniste malien ;
 Rolf de Maré, 1888-1964, collectionneur d'art et mécène de la danse suédois.

Toponyme 

 Maré, quartier et favela de Rio de Janeiro, au Brésil
 Maré, une localité au Burkina Faso
 Maré, île et commune des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie (France), la deuxième de l'archipel des îles Loyauté en termes de superficie et de population